«Тампа-Бэй Лайтнинг» () — профессиональный хоккейный клуб, выступающий Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Базируется в городе Тампа, штат Флорида, США. Образован в 1992 году и домашние матчи проводит на стадионе «Амали-арена».

Первым главным тренером «Лайтнинг» стал Терри Крисп, который руководил клубом с 1992 по 1997 годы и смог один раз его вывести в плей-офф, в сезоне 1995/96. В 2004 году, под руководством Джона Тортореллы, «Тампа» впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Калгари Флэймз». Нынешний главный тренер Джон Купер работает в команде с 2013 года и в сезоне 2014/15, довёл её до финала, где «молнии» проиграли «Чикаго Блэкхокс» в шести матчах. С 2020 по 2022 годы «Тампа» под руководством Купера трижды подряд доходила до финала, завоевав два Кубка Стэнли (2020, 2021).

Список тренеров

Примечания 

Списки НХЛ

Списки хоккейных тренеров